Сарос 122 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 70 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 17 квітня 991 року і досягла стадії повних затемнень, яких було лише три, 12 липня 1135 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії двічі: 13 серпня 1189 та 25 серпня 1207 року. Стадія кільцеподібних затемнень тривала від 4 вересня 1225 до 10 жовтня 1874 року. Серія закінчиться частковим затемненням 17 травня 2235 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 1 хвилина 25 секунд 12 липня 1135 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 122 на сайті НАСА

Сарос